A Copa Votorantim de 2023, também conhecida como Copa Brasil de 2023, foi a vigésima sétima edição deste evento esportivo, um torneio nacional de categoria de base organizada pela Prefeitura de Votorantim.

Realizada entre 19 e 29 de janeiro, a edição teve como campeão o Santos, que conquistou o título pela primeira vez ao vencer a decisão contra o Palmeiras.

Participantes

Fases finais 

Copa Votorantim
Futebol de 2023 em São Paulo